Der Name Menexenos bezeichnet
 Menexenos (Sohn des Demophon), Schüler des griechischen Philosophen Sokrates;
 Menexenos (Sohn des Sokrates), Sohn des Sokrates;
 Menexenos (Platon), Dialog des Philosophen Platon.

Menexenus bezeichnet außerdem:
 eine Gattung von Gespenstschrecken, siehe Menexenus (Gattung)